KTTS ist die Bezeichnung von:

 ICAO-Code des Shuttle Landing Facility
 KTTS-FM, ein amerikanischer Country-Musik-Hörfunksender, im US-Bundesstaat Missouri

Abkürzung